Tom Jones kan syfta på:

 Tom Jones, (född 1940), walesisk sångare
 Tom Jones (racerförare) (1943–2015), amerikansk racerförare
 Tom Jones (textförfattare) (född 1928), amerikansk sångtextförfattare
 Tom Jones (opera), en opera från 1765 av François-André Danican Philidor
 Tom Jones (roman) The History of Tom Jones, a Foundling, roman av Henry Fielding
 Tom Jones (film, 1917), en film baserad på Henry Fieldings roman
 Tom Jones (film), en film från 1963 baserad på Henry Fieldings roman
 Tom Jones (TV-serie), en TV-serie från 1997 baserad på Henry Fieldings roman